Scară se poate referi la:

 scară -  o unealtă formată din două părți lungi paralele unite de trepte așezate la distanțe egale și care servește la coborârea și urcarea la un alt nivel.
 scară de pisică
 scară dublă
 scară - element de construcție alcătuit dintr-un șir de trepte de lemn, marmură, piatră etc. (cu balustradă), servind pentru comunicarea între etaje, între o clădire și exteriorul ei etc.; treaptă.
 scară rulantă - scară cu trepte mobile montate pe o bandă rulantă; escalator. 
 scară - treaptă sau șir de trepte la un vehicul, servind la urcare și la coborâre.
 scară - fiecare dintre cele două inele prinse de o parte și de alta a șeii, în care călărețul își sprijină piciorul.
 scară - succesiune, șir, serie ordonată de elemente (mărimi, cifre etc.) așezate în ordine crescândă, descrescândă sau cronologică, servind la stabilirea valorii a ceva.
 scară de referință convențională - scară a valorilor mărimii definită printr-un acord formal.
 scara viețuitoarelor - șirul neîntrerupt al ființelor, organizate de la cele mai simple până la cele mai evoluate.
 scara durității - succesiunea progresivă a durității celor zece minerale adoptate ca etalon al gradului de duritate.
 scara de duritate Mohs
 scară muzicală - succesiune a sunetelor muzicale, cuprinzând aproximativ opt octave. 
 scară de gri - scară care reprezintă variația luminăției în mai multe trepte între nivelul de alb și nivelul de negru, folosită pentru controlul și reglajul sistemelor de televiziune.
 scară socială - ierarhia condițiilor, a stărilor, a rangurilor sociale; ierarhia manifestărilor și a valorilor morale și spirituale.
 scară umană - raportarea dimensiunilor unui element din spațiul înconjurător relativ la dimensiunile umane.
 scară macroscopică - nivel de observație la care obiectele și fenomenele sunt vizibile și măsurabile cu ochiul liber.
 scară microscopică - nivel de observație la care obiectele și fenomenele nu sunt vizibile și măsurabile cu ochiul liber.
 scara hărților - raportul dintre lungimea unei linii pe un plan sau o hartă și lungimea reală a acelei linii în natură.
 scară gradată -  serie de diviziuni la unele aparate și instrumente (termometru, barometru etc.), formând o linie gradată, cu ajutorul căreia se face determinarea unei mărimi prin deplasarea unei părți mobile.
 scară logaritmică - scară de măsurare care folosește logaritmul unei cantități fizice în loc de cantitatea însăși.
 scară seismică - sistem de evaluare și clasificare a cutremurelor.
 scara de magnitudine Richter
 scara de intensitate Mercalli
 Scară termometrică, modalitate empirică de a măsura cantitativ temperatura.
 scară de pescaj - în navigație, reper marcat pe carena unei nave. 
 scară de pești - construcție hidrotehnică pe un curs natural de apă. 
 pe scară largă (sau întinsă) - de proporții mari; mult. 
 pe scară mondială - cuprinzând lumea întreagă.

Vezi și
 Scăriță (os), unul dintre oscioarele urechii